Brunkebergsstationen kan avse:

Brunkebergsstationen – ett av Stockholms första elektricitetsverk på Norrmalm, se Brunkebergsverket
Brunkebergsstationen – en byggnad på Malmskillnadsgatan på Norrmalm, se Allmänna Telefonaktiebolagets hus